Nádraží Veleslavín (letterlijk: Spoorwegstation Veleslavín) kan verwijzen naar:

 Praag-Veleslavín station - treinstation in Praag
 Nádraží Veleslavín (metrostation) - metrostation bij bovenstaand treinstation